Amerikai Egyesült Államok
Moulton (Alabama)
Moulton (Iowa)
Moulton (Texas)